Per trattamento delle colture si intende l'attività di controllo di organismi/agenti nei confronti delle piante coltivate in funzione di un rapporto economico, sociale, ambientale e culturale. Per mantenere quanto più elevata la salubrità dei vegetali, le moderne tecniche di difesa consistono nel mantenere le popolazioni degli organismi dannosi sotto determinate soglie di danno al fine di ridurre fenomeni di resistenza o insorgenza di ulteriori agenti dannosi (sempre nel rispetto di tutti gli organismi viventi).

Tecniche e pratiche agricole